Marco Terrazzino (Mannheim, 1991. április 15. –) olasz származású német labdarúgó, a Dynamo Dresden játékosa kölcsönben az SC Freiburg csapatától.

Jegyzetek

További információk 
Marco Terrazzino adatlapja a transfermarkt.de oldalán 

1991-ben született személyek
Olasz származású németek
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A Karlsruher SC labdarúgói
Az SC Freiburg labdarúgói
A VfL Bochum labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
A KS Lechia Gdańsk labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
Az Ekstraklasa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek